Martin McNamara ist der Name folgender Personen:

* Martin McNamara (Theologe) (* 1930), irischer Theologe
 Martin Dewey McNamara (1898–1966), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Joliet